Валсекиљо има више значења:

 Валсекиљо (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Валсекиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Валсекиљо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Валсекиљо (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Валсекиљо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Валсекиљо (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику